Fabjan je lahko:

 Fabjan, moško osebno ime
 Fabjan, priimek več znanih ljudi